Пральбои́но (, ) — коммуна в Италии, в провинции Брешиа области Ломбардия.

Население составляет 2578 человек, плотность населения составляет 152 чел./км². Занимает площадь 17 км². Почтовый индекс — 25020. Телефонный код — 030.

Покровителем населённого пункта считается San Flaviano.

Ссылки 
 Официальный сайт населённого пункта